Premenstrueel syndroom
 Psycho-Medisch-Sociaal centrum, zie Centrum voor Leerlingenbegeleiding
 Pantone Matching System, zie Pantone
 Mexicaanse Socialistische Partij (Partido Mexicano Socialista), voormalige politieke partij in Mexico
 Philips Medical Systems, zie Koninklijke Philips
 Property Management System, software voor hotelmanagement
 Pakketbeheer (Packet Management System), methode voor softwarebeheer 
 Piëmontees, een regiotaal in Italië, met ISO-code pms
 Station Portsmouth and Southsea, Engels spoorstation met code PMS
 Voor-hoofdreeksster (pre-main-sequence star), begrip uit de astronomie
 Premature start, een term uit het wedstrijdzeilen
 Provinciale Middenstandssecretariaten in België, verbonden met:
 Christelijke Landsbond van de Belgische Middenstand
 Nationale Confederatie van de Middenstand